Чикола:

 Чикола (село) — село в Северной Осетии (субъект Российской Федерации).
 Чикола (река) — река в Хорватии.